

Плодове — село, Новоорський район, Оренбурзька область

Плодове — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Плодове — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Плодове — селище, Херсонська область, Каховський район, Таврійська громада